Saltvik kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Saltviken, vik, Raseborg, Nyland,

Sverige 

 Norrstig och Saltvik, småort, Härnösands kommun, 
 Anstalten Saltvik, en anstalt i utkanten av Härnösand, 
 Saltvik, Nätvik och Enoksnäs, småort, Hudiksvalls kommun, 
 Saltvik, Oskarshamns kommun, tidigare tätort, Oskarshamns kommun,

Åland 

 Saltvik, kommun,